Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Doha.

Faits marquants 
 Rafael Nadal, qui avait prévu de faire son retour aux Émirats arabes unis une semaine plus tôt, et après plus de 6 mois d'absence, doit finalement renoncer également à l'Open de Doha, à la suite d'un virus intestinal.
 Le tournoi en simple est remporté par le Français Richard Gasquet qui s'impose en finale face à Nikolay Davydenko. Il empoche ainsi son  ATP.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Doha
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

ATP 2013
Doha
Sport au Qatar en 2013
Tennis en décembre 2012
Tennis en janvier 2013